Phil Taylor es un nombre que puede referirse a: 

Phil "Philthy Animal" Taylor, músico inglés, batería de la banda de rock Motörhead.
Philip Douglas Taylor, jugador inglés de dardos.